Francesco Bruno – naturalista e botanico italiano
Francesco Bruno – calciatore
Francesco Bruno – criminologo e medico italiano
Francesco Bruno – giornalista, critico letterario e scrittore italiano
Francesco Bruno – generale italiano
Francesco Bruno – chitarrista italiano
Francesco Bruno – senatore italiano
Francesco Bruno – tiratore italiano
Maurizio Francesco Bruno – pittore
Francesco Bruno – letterato e traduttore italiano

Pagine correlate 
Franco Bruno
Francesco Bruni